Самооборона Муша () — кровопролитные бои между армянами города Муш с одной стороны и турецкими регулярными войсками с сопровождавшими их курдскими отрядами с другой в июне-июле 1915 года.

История

Геноцид армян в Муше 

Накануне Первой мировой войны в городе Муше проживало 12 450 армян (вместе с окрестными сёлами - 93 тысячи). Городские армяне занимались в основном ремёслами и торговлей. Действовали 5 армянских церквей и 7 школ. После вступления Турции в войну армяне призывного возраста были мобилизованы - и потому не смогли в дальнейшем защитить своих близких... Турецкие правящие круги стремились, в первую очередь, покончить с армянами Муша и Сасуна, которые были известны как важные центры армянского национально-освободительного движения (см. также: Сасунская самооборона (1894), Сасунская самооборона (1904), Сасунская самооборона (1915)). По свидетельству немецкого чиновника, которого Первая мировая война застала в анатолийском регионе Муш:  Воспользовавшись началом Первой мировой войны, младотурецкое правительство приступило к массовому уничтожению армян. В марте 1915 года начались погромы армянского населения Мушской казы. Конкретные меры по «окончательной ликвидации» армян были прописаны в секретной директиве Талаат-паши и Энвер-паши от 15 апреля 1915 г. С неё начался Геноцид армян в явной, так сказать, форме. 

Выполняя указания турецкого правительства, местные власти, совместно с военным командованием. разработали и приступили к осуществлению плана уничтожения армянского населения гавара. Весной 1915 года турецкие регулярные войска и сопровождавшие их курдские отряды вторглись в гавар. Местное армянское население не было готово к обороне, к тому же среди армянских руководящих деятелей гавара не было единого мнения относительно организации сопротивления. Турецкие погромщики захватили ряд армянских сел гавара (Гомс, Цронк и другие), вырезали их население. От полного уничтожения армян Муша спасло приближение русских войск и армянских добровольцев, которые в ходе военных действий на Кавказском фронте развернули наступление и, преследуя отступавшего противника, заняли Буланых, подошли к Мушу.

Начало обороны 
Положение турок стало тяжёлым. В этих условиях наиболее решительно настроенные предводители армян Муша (А. Котоян, Мушкамбарян и другие) считали возможным приступить к активным действиям, организовать вооружённые выступления армян Муша против турок. Однако, в силу имевшихся разногласий между армянскими деятелями, благоприятный момент был упущен. Вскоре ситуация на фронте изменилась, русские войска отступили, и армяне Муша вновь оказались перед угрозой резни. В конце июня турецкие войска перешли в наступление против мушцев, намереваясь покончить с ними. Положение мушцев было тяжёлым, так как турки овладели высотами города, установили на них свои орудия; турецкие войска и полиция окружили армянские кварталы Муша. В июне-июле 1915 года погромы в Мушской казе приобрели массовый характер. Все армянские сёла (общим числом 234) были разорены, их население вырезано. В некоторых местах (Канасар, Сурб Карапет, Шамб, отдельные села) армяне прибегли к стихийной самообороне, но потерпели неудачу из-за численного превосходства турецкой армии и малого количества боеприпасов. По данным Мушской епархии, из всего армянского населения 109 сёл спаслись и нашли прибежище в Восточной Армении едва 1500 человек. Варварски были уничтожены многочисленные памятники истории и культуры, в том числе: монастыри Аракелоц (Таргманчац), Св. Карапета, Св. Ованеса со своими богатыми хранилищами манускриптов. Избежавшим гибели армянским крестьянам удалось спасти Евангелие Св. Карапета (его пришлось разрезать надвое для транспортировки на двух конях), Мушский гомилиарий, резную дверь монастыря Аракелоц и т. д. 

Резня армянского населения города Муш началась после того, как почти все окрестные сёла были уничтожены. Окружённые со всех сторон регулярными частями турецкой армии, армяне города Муш перешли к самообороне. Были спешно сформированы боевые группы, вооружены имевшимся в наличии оружием, которого было недостаточно. В боевых группах состояли и женщины. Остальное население — дети и старики — поставляло защитникам продовольствие, оказывало медицинскую помощь и т. д. 20—30 июня 1915 года произошли ожесточённые бои между хорошо вооружёнными, численно превосходящими силами турок и армянским населением Муша. Армяне упорно защищались, вели уличные бои, сражались за каждый дом. Турки подвергли артиллерийскому обстрелу армянские кварталы города, разрушили многие дома, вызвали пожары. Но армяне сражались до последней возможности; нередко происходили рукопашные схватки. Особенно упорный характер носили бои в частях города, называвшихся Верин-тах и Дзори-тах. Турки несли большие потери, но их численное превосходство и преобладание в вооружении сыграли свою роль.

Конец самообороны 
Защитники Муша отступили из Верин-таха в Дзори-тах, ставший последним оплотом оборонявшихся. Организатор самообороны Муша Акоп Котоян был трижды ранен, но не покинул позиций. Части защитников — около 700 бойцов — удалось прорваться сквозь кольцо осады и уйти в горы Сасуна (где, однако, они понесли новые потери). Сломив сопротивление армян, турецкие войска ворвались в Муш, полностью разорили его, учинили расправу над жителями; резни избежали едва 400 человек. В некоторых местах жители оказали погромщикам отчаянное сопротивление (села Карнен, Алиджан, Авран, Варденис и другие). Ожесточенные бои произошли и в районе монастыря Св. Карапета. Жители окрестных сел Мехти, Сортар, Поклан, Бахлу, Кварс и другие поднялись в горы и оказали врагу героическое сопротивление. Однако большая часть защитников, а также мирных жителей сел Муша погибла.

После геноцида 
Избежавшие гибели 125 мушцев впоследствии нашли прибежище в Восточной Армении. В 1916 г. территория Мушской Армении дважды освобождалась русскими войсками. 10 августа 1916 г. был возвращён Муш, а 14-го группа генерала Воробьева уже стояла на берегу Евфрата. В боях с 7 по 10 августа на подступах к Мушу разбита 7-я турецкая пехотная дивизия 16-го корпуса. Русскими войсками и армянскими добровольцами было взято 2200 пленных, 4 орудия и 3 пулемёта.

В мае 1917 г. Мушский регион возвращён под контроль турок. В 1929 г. Муш был присоединён к провинции Битлис, отделён от неё в 1935 г., получив статус ила.

См. также 
 Геноцид армян
 Оборона горы Муса-Даг
 Ванское сражение
 Урфийская самооборона
 Сасунская самооборона (1915)
 Кавказский фронт (Первая мировая война)

Литература по теме 
Статьи
 

Сражения по алфавиту
Геноцид армян
Армянское национально-освободительное движение
Восстания в Турции